Senderos – album di Dino Saluzzi del 2002
 Julien Senderos – ex cestista svizzero
 Philippe Senderos – calciatore svizzero